Neàpolis de Campània, actual Nàpols
 Neàpolis de Sardenya
 Neàpolis de Siracusa
 Neàpolis de Macedònia, ciutat de Macedònia a uns 15 km de Filipi (Philippi
 Neàpolis de Crimea, ciutat i fortalesa del Quersonès Tauric
 Neàpolis de Palestina, ciutat considerada la mateixa que la Sequem de l'Antic Testament
 Neàpolis de Còlquida, ciutat al sud de Dioscurias, i al nord de Fasis 
 Neàpolis de Jònia, ciutat de Jònia al sud d'Efes, en el camí entre Anaea i Marathesium
 Neàpolis de Cària, ciutat de Cària entre Ortòsia i Afrodísies, al peu de les muntanyes Cadmus i propera a Harpasa
 Neàpolis de Psídia, ciutat de Psídia al sud d'Antioquia
 Neàpolis de Cirenaica, correspondria a la moderna ciutat de Mabny o Mably
 Neàpolis de Zeugitana, esmentada com Macomades per Plini el Vell
 Neàpolis, nom que va portar la nova Mindos o Mindus, vegeu Mindus Nova
 Neàpolis, vegeu Leptis Magna
 Neàpolis o Neàpoli (Creta)